Kalteck heißen:

 Kalteck (Schladminger Tauern), ein Berg (1.986 m) in den Schladminger Tauern, Schigebiet Galsterberg
 Kalteck (Bayerischer Wald), ein Bergsattel (750 m) im Vorderen Bayerischen Wald

 Kalteck (Achslach), Ortsteil der Gemeinde Achslach, Landkreis Regen, Bayern

Siehe auch:
 Kalteneck